Истлавакан дел Рио има више значења:

 Општина Истлавакан дел Рио (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Истлавакан дел Рио (Истлавакан дел Рио, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику